Ле-Тур-дю-Парк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 100 км на південний захід від Ренна, 17 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 513 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1196,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 

 Ле-Тур-дю-Парк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Тур-дю-Парк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан